Падіна () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Падіна () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Падіна.
 Падіна () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Амерешть.